Celebrimbor (spreek uit: Kelebrimbor) is een personage in het Midden-aarde van J.R.R. Tolkien. In het Sindarijns betekent zijn naam "zilveren vuist" of "zilveren hand".

Hij was de zoon van Curufin, de vijfde zoon van Fëanor en Nerdanel. Er is weinig bekend over zijn daden tijdens de Eerste Era. Waarschijnlijk vluchtte hij naar Nargothrond na de Dagor Bragollach (de vierde veldslag in de oorlog om Beleriand). Hij speelde echter geen rol bij de daden van Curufin and Celegorm betreffende de gebeurtenissen rond Lúthien, Beren, en Finrod. Hij verwierp zelfs de daden van zijn vader en ging niet met hem mee toen de twee broers uit Nargothrond werden weggestuurd door Orodreth.

In de verhalen van Tolkien speelt Celebrimbor een belangrijke rol als de maker van de Ringen van Macht. Tijdens de Tweede Era woonde hij in Eregion. Onder aanwijzing van Sauron, die goede intenties veinsde te hebben in zijn verschijning als Annatar, maakte Celebrimbor zestien ringen: zeven voor de Dwergen, en negen voor de mensen. In het geheim, zonder dat Annatar dit wist, maakte Celebrimbor de Drie Ringen van de Elfen. Dit waren de mooiste en krachtigste van de Ringen van Macht, en tevens vrij van Annatars corrumperende invloed. Celebrimbor noemde de ringen Vilya, Narya en Nenya, naar respectievelijk de lucht, het vuur en het water, de basiselementen van Midden-Aarde.

Tegelijkertijd smeedde Annatar in het geheim voor zichzelf de Ene Ring, die hem in staat zou stellen om te heersen over heel Midden-Aarde. Hij nam de vorm aan van Sauron en deed de ring om zijn vinger, waarmee hij zich de macht toe-eigende over alle Ringen van Macht en hun dragers. Celebrimbor en de overige Elfen van Eregion trotseerden Sauron door de ringen voor hem verborgen te houden. Sauron sloeg genadeloos terug door Eregion aan te vallen en te vernietigen. Celebrimbor werd gevangengenomen en werd door marteling gedwongen om te onthullen waar de Negen en de Zeven Ringen verborgen waren. Hij onthulde echter niet waar de drie Elfenringen waren gebleven. Deze had hij reeds weggeven om ze veilig te stellen. Vilya en Narya werden gegeven aan Gil-galad in Lindon, en Nenya aan Galadriel in Lothlórien. Sauron wist de ringen van de dwergen en de mensen te bemachtigen en gebruikte ze later in zijn strijd om de macht in Midden-Aarde, met name tegen de mensen. Celebrimbor stierf aan de martelingen en was daarmee de laatste afstammeling van Fëanor.

Het Huis van Fëanor 

Noldo